Caroline Maes (actrice), een Vlaams actrice (1976)
 Caroline Maes (tennisser), een Vlaams tennisspeelster (1982)